Les Benzites sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, un peuple extraterrestre originaire de la planète Benzar.

Physiologie 
Les Benzites sont caractérisés par leur peau lisse, imberbe et bleue. Une saillie épaisse s'étend du crâne Benzite jusqu'en bas du visage, affichant au milieu de leurs faciès un lobe nasal proéminent. Deux vrilles faciales descendent de bas en haut de la lèvre supérieure. Ils sont incapables de respirer une atmosphère d'oxygène/azote standard et à partir des années 2360, ont dû porter un dispositif de respiration dans ces environnements, dont l'utilisation a été apparemment surmontée au début des années 2370.

Histoire 
Le contact avec la Fédération fut limité jusqu'en 2364, mais s'élargit avec Mordock (le créateur de la Stratégie Mordock) qui est devenu le premier Benzite à rejoindre l'Académie Starfleet.

Liens externes   
  
   
 

Espèce extraterrestre de Star Trek